Linxi står för flera kineisiska ortnamn med sammanfallande uttal (pinyin  Línxī) men olika skrivsätt och olika betydelse: 
 林西 – väster om skogen
 临溪 – nära bäcken  
 临西 – nära väst
 磷溪 – fosfor

Kinesiska ortnamn som skrivs Linxi

Linxi, Chifeng – 林西 härad i Inre Mongoliet
Linxi, Xingtai – 临西 härad i Hebei-provinsen

Linxi (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 29,99, long 118,54) – 临溪
Linxi (ort i Kina) – 林西 stadsdelsdistrikt Hebei-provinsen, 
Linxi (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,66, long 116,71) – 磷溪
Linxi (sockenhuvudort i Kina, Sichuan Sheng, lat 32,56, long 106,01) – 临溪
Linxi (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,41, long 108,35) – 临溪

WP:Projekt Kina